Die Fortuna liga 2019/20 war die 33. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußball der Slowakei und die 27. Spielzeit seit 1993. Die Saison begann am 20. Juli 2019 und endete am 11. Juli 2020.

Modus 
In der ersten Saisonrunde spielten die 12 Vereine um die Platzierungen, deren Ergebnis in der zweiten Saisonhälfte die Grundlage für eine Verteilung der Mannschaften auf zwei Gruppen zu je sechs Teams darstellte. Die sechs bestplatzierten Vereine erreichten die Meisterschaftsrunde, die Teams auf den Plätzen sieben bis zwölf spielten gegen den Abstieg. In den einzelnen Gruppen wurde die jeweils erreichte Punktzahl aus den 22 Spielen der Vorrunde übertragen. Wegen der COVID-19-Pandemie wurde entschieden, dass nur die Hinspiele der zweiten Runde ausgetragen werden und dass kein Verein direkt absteigt, wobei das letzte Team in der Relegation spielen soll.

Mannschaften

Erste Runde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterrunde

Abstiegsrunde

Europa League Playoff 
Da der Pokalsieger, der ŠK Slovan Bratislava, sich auch als Meister für die 1. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 2020/21 qualifiziert hatte, spielten die Mannschaften auf den Plätzen 4–6 der Meisterrunde sowie der Sieger der Abstiegsrunde Playoffs um den letzten Europapokalplatz.

 Runde 1

Die Spiele wurden am 14. Juli 2020 ausgetragen.

|}

 Runde 2

Das Spiel wurde am 17. Juli 2020 ausgetragen.

|}

Relegation 
Der Zwölftplatzierte, FC Nitra, spielte gegen den Erstplatzierten der 2. Liga, MFK Dubnica.

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Tabelle auf soccerway.com
 Fortuna Liga auf natipuj.eu/sk

Einzelnachweise 

2019 20
Fußballsaison 2019/20